Биг Сенди има више значења:
 Биг Сенди (Западна Вирџинија)
 Биг Сенди (Тексас)
 Биг Сенди (Монтана)
 Биг Сенди (Тенеси)